Cove kan syfta på följande platser:

Benin 

 Cové, kommun, Zou
 Cové (ort i Benin), centralort i kommunen Cové,

Storbritannien 

 Cove (ort i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute,

USA 

 Cove (ort i USA, Arkansas), Polk County, 
 Cove (ort i USA, Texas), Chambers County, 
 Cove (ort i USA, Oregon), Union County, 
 Cove (ort i USA, Utah), Cache County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar